Het s-blok is een verzamelnaam voor die scheikundige elementen waar een s-subschil bezig is opgevuld te worden, dit zijn de kolommen 1 en 2 van het periodiek systeem, dat wil zeggen de alkalimetalen en de aardalkalimetalen. Helium zit in kolom 18 maar wordt ook tot dit blok gerekend.

Zie ook
Elektronenconfiguratie

Periodiek systeem